Teksuo sono un gruppo musicale death metal/metalcore spagnolo della Asturie formatosi nel 2005.

Storia

Formazione

Formazione attuale 
 Jorge "Yorch" Ruiz - basso
 Constan - battería, samples 
 Samuel - chitarra
 Rafa - chitarra
 Diego Teksuo - voce

Ex componenti 
 Adrián - basso
 Xuan - chitarra
 Daniel Larriet - voce

Discografia 
 Demo 2008 (Demo autoprodotto) - 2008
 Jiang Shi (Album, Ralm Records) - 2009
 Threnos (Album, Coroner Records) - 2012
 Diamonds (EP autoprodotto) - 2014
 A New Way To Bleed (Album autoprodotto) - 2015
 Nure-Onna (EP autoprodotto) - 2017
 Endless (Album autoprodotto) - 2020

Collegamenti esterni 
 Bandcamp
 Facebook
 Youtube